Gustav Ström kan syfta på bland andra:

 Gustaf Ström (1894–1938), svensk militär
 Gustav Ström (1891–1986), svensk målare